Museumsparksteht für
 Museumspark Rüdersdorf, Industriemuseum bei Berlin
 Museumspark (Deutsches Technikmuseum) in Berlin
Siehe auch:
 Museumpark